Super Mashimaro é a segunda versão de um jogo de fliperama operado por martelo do famoso personagem coreano Mashimaro.

Criado pela Andamiro, é possível jogar com até 10 máquinas conectadas.

Imagem de divulgação

Ligações externas 
 Página oficial do personagem Mashimaro
 Página oficial do fabricante do jogo

Jogos para arcade